Moa peut faire référence à :
 Moa, un groupe d'oiseaux géants éteints incapables de voler originaires de Nouvelle-Zélande,
 Moa, une ville de la province de Holguín à Cuba où est née la chanteuse Addys D'Mercedes,
 Moa, une des îles Leti dans la province des Moluques en Indonésie,
 Moa-nalo, un groupe éteint de canards originaires d'Hawaii (genres Chelychelynechen, Thambetochen et Ptaiochen),
 Île Moa, une île à 40 km au nord de l'île Thursday dans le Queensland, en Australie,
 Anika Moa, une chanteuse néo-zélandaise,
 Moa, une ville du Tchad,
 A Moa, une montagne à Carnota nord-ouest de la Galice en Espagne,
 Moa class patrol boat, une classe de bateaux de patrouille construits entre 1978 et 1985 pour la Royal New Zealand Navy,
 HMNZS Moa nom porté par deux bâtiments,
 Moa Kikuchi, une chanteuse Japonaise appartenant au groupe BABYMETAL et ex-membre du groupe Sakura Gakuin. 
 la Moa, un fleuve côtier d'Afrique de l'Ouest.

Sigle

MOA peut faire référence à :
 Maîtrise d'ouvrage,
 , ou minute d'angle en français, une unité de mesure d'angle équivalente à un soixantième de degré,
 ,
  (télescope MOA).

Voir aussi 
Moaï, les statues de l'île de Pâques,